Diary of the Dead – film del 1976 diretto da Arvin Brown
Diary of the Dead - Le cronache dei morti viventi (Diary of the Dead o George A. Romero's Diary of the Dead) – film del 2007 diretto da George A. Romero